Folcore je jedna z 14 alb punkové skupiny Znouzectnost.

Album bylo vydáno roku 1994.